Saint-Cyr (Ardèche)
 Saint-Cyr (Manche)
 Saint-Cyr (Saône-et-Loire)
 Saint-Cyr (Vienne)
 Saint-Cyr (Haute-Vienne)
ook:
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,  Rhône 
Saint-Cyr-de-Favières,  Loire 
Saint-Cyr-de-Salerne, Eure 
Saint-Cyr-des-Gâts,  Vendée 
Saint-Cyr-de-Valorges,  Loire 
Saint-Cyr-du-Bailleul, Manche 
Saint-Cyr-du-Doret,  Charente-Maritime
Saint-Cyr-du-Gault,  Loir-et-Cher
Saint-Cyr-du-Ronceray,  Calvados 
Saint-Cyr-en-Arthies,  Val-d'Oise
Saint-Cyr-en-Bourg,  Maine-et-Loire
Saint-Cyr-en-Pail,  Mayenne 
Saint-Cyr-en-Talmondais,  Vendée 
Saint-Cyr-en-Val,  Loiret 
Saint-Cyr-la-Campagne, Eure 
Saint-Cyr-la-Lande,  Deux-Sèvres
Saint-Cyr-la-Rivière, Essonne 
Saint-Cyr-la-Roche,  Corrèze 
Saint-Cyr-la-Rosière, Orne 
Saint-Cyr-le-Chatoux,  Rhône 
Saint-Cyr-l'École,  Yvelines
Saint-Cyr-le-Gravelais,  Mayenne 
Saint-Cyr-les-Champagnes,  Dordogne 
Saint-Cyr-les-Colons, Yonne 
Saint-Cyr-les-Vignes,  Loire 
Saint-Cyr-Montmalin,  Jura 
Saint-Cyr-sous-Dourdan, Essonne 
Saint-Cyr-sur-le-Rhône,  Rhône 
Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire
Saint-Cyr-sur-Menthon, Ain 
Saint-Cyr-sur-Mer,  Var 
Saint-Cyr-sur-Morin,  Seine-et-Marne

Zie ook:
École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, een voormalige Franse militaire school in Saint-Cyr-l'École